Artaxerxes I de Pèrsia, rei de reis de l'Imperi Persa del 465 aC al 424 aC
 Artaxerxes II de Pèrsia (vers 436–358), rei de reis de l'Imperi Persa del 404 al 358
 Artaxerxes III de Pèrsia, rei de reis de l'Imperi Persa del 358 aC al 338 aC
 Arsès de Pèrsia o Artaxerxes IV, rei de reis de l'Imperi Persa del 338 aC al 336 aC
 Artaxerxes V, sàtrapa de Bactriana i rei de Pèrsia del 330 aC al 329 aC
 Artaxerxes (òpera), òpera en tres actes de Thomas Arne, amb llibret sembla d'ell mateix adaptant el de Metastasio